

Patronyme 

 Eugène Charasson (1874-1939), peintre français ;
 Henriette Charasson (1884-1972), femme de lettres française.

Autre 
 La crypte de Charasson, un monument historique situé à Le Blanc (Indre).